

Карнкув — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Карнкув — село в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Карнкув — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства